28 МИР Търговище (или 28 многомандатен избирателен район) е избирателен район в България, който обхваща област Търговище.

Парламентарни избори

2005 г. 
Резултати от парламентарните избори през 2005 г. в област Търговище, при 65,83 % избирателна активност (подредени според номера на бюлетината):

2009 г. 
Резултати от парламентарните избори през 2009 г. в област Търговище (подредени според номера на бюлетината):

2013 г. 
Резултати от парламентарните избори през 2013 г. в област Търговище, при 51,77 % избирателна активност (подредени според номера на бюлетината):

2014 г. 
Резултати от парламентарните избори през 2014 г. в област Търговище, при 50,98 % избирателна активност (подредени според номера на бюлетината):

2017 г. 
Резултати от парламентарните избори през 2017 г. в област Търговище, при 51,22 % избирателна активност (подредени според номера на бюлетината):

април 2021 г. 
Резултати от парламентарните избори през април 2021 г. в област Търговище, при 44,28 % избирателна активност (подредени според номера на бюлетината):

юли 2021 г. 
Резултати от парламентарните избори през юли 2021 г. в област Търговище, при 36,08 % избирателна активност (подредени според номера на бюлетината):

Източници 

Търговище
Област Търговище